Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1976 werd van 4 t/m 25 augustus 1976 gespeeld in Amsterdam. 
Harm Wiersma werd winnaar met 28 punten uit 17 partijen voor Vjatsjeslav Sjtsjogoljev en Rob Clerc die 1 punt minder behaalden. 
Titelverdediger Iser Koeperman eindigde op de gedeelde zesde plaats.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 1976
Sportevenement in Amsterdam
Dammen 1976